A 36-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 5 și 7 martie 2021 la Toruń, Polonia. Aceasta a fost a doua oară când Polonia a găzduit acest eveniment, după ediția de la Katowice din 1975. Au participat 660 de sportivi din 46 de țări. Campionatul s-a desfășurat fără spectatori, din cauza pandemiei de COVID-19.

Sală 
Probele au avut loc la Arena Toruń. Aceasta a fost inaugurată în anul 2014.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
15 atleți (9 la feminin și 6 la masculin) au reprezentat România.

 Daniela Stanciu – înălțime - locul 5
 Andrea Miklós – 400 m - locul 6
 Gabriel Bitan – lungime - locul 8
 Florentina Iusco – lungime - locul 8, triplusalt - locul 12
 Alina Rotaru – lungime - locul 10
 Lenuța Simiuc – 1500 m - locul 15
 Robert Parge – 400 m - locul 18
 Claudia Bobocea – 1500 m - locul 18
 Marina Baboi – 60 m - locul 19
 Cosmin Dumitrache – 60 m garduri - locul 29
 Alin Anton – 60 m garduri - locul 35
 Mihai Pîslaru – 400 m - locul 42
 Petre Rezmiveș – 60 m - locul 63
 Roxana Rotaru – 3000 m - 
 Anamaria Nesteriuc – 60 m garduri -

Note

Legături externe 

  
  European Athletics Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  2021 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
2021
Toruń
Atletism